Батори се може односити на:
 Батори, шведски блек метал бенд
 Ержебет Батори, мађарску грофицу.
 Породицу Батори, којој је припадала Ержебет Батори.